Feed 'em and Weep est un film noir et blanc, muet de Fred Guiol sorti en 1928
 Feed 'em and Weep est un film noir et blanc, parlant de Gordon Douglas sorti en 1938